Mistrovství Československa silničních motocyklů 1970 se konalo ve 4 objemových třídách, které měly vypsány závody na 6 různých okruzích, přičemž nižší třídy nejely na všech okruzích.

Legenda

Závody 
Z1 = Gottwaldov 7.6.1970 - okruh 2450 metrů; 
Z2 = Ostrava 23.8.1970 - okruh 4770 metrů;
Z3 = Košice 30.8.1970 - okruh 5700 metrů;
Z4 = Nové Mesto nad Váhom 20.9.1970 - okruh 5980 metrů;  
Z5 = Písek 27.9.1970 - okruh 3350 metrů; 
Z6 = Velké Meziříčí 11.10.1970 - okruh 4800 metrů;

Body za umístění 
 1. místo - 15 bodů
 2. místo - 12 bodů
 3. místo - 10 bodů
 4. místo - 8 bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 5 bodů
 7. místo - 4 body
 8. místo - 3 body
 9. místo - 2 body
 10. místo - 1 bod

Vysvětlivky
BC = Body celkem 
BZ = Body započítávané

Výsledky

Třída do 50 cm³ 

Poznámky 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky ze 4

Třída do 125 cm³ 

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky ze 5

Třída do 250 cm³ 

Poznámky
 Započítávají se 4 nejlepší výsledky ze 6

Třída do 350 cm³ 

Poznámky
 Započítávají se 4 nejlepší výsledky ze 6

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1970